Косино (белор. Косіна)— деревня (с 1.8.2011 - агрогородок) в Логойском сельсовете Логойского района Минской области Беларуси, в 14 км на юго-восток от города Логойск, 26 км от Минска.

История

В составе ВКЛ и Речи Посполитой 
В XVI столетии  - имение, дворянская собственность, в Минском повете Минского воеводства ВКЛ.

В 1582 году - собственность пана Мацкевича.

В 1592 году имение Косин, которому принадлежали 7 служб, с которых 2 пустовали, корчма, в собственности Космовского, который продал его каштеляну минскому Стровинскому.

В 1706 году - деревня, 14 дворов, корчма, во владении Веселовской.

В 1782 году - местечко, 25 дворов, собственность казны.

В составе Российской империи 
После Второго раздела Речи Посполитой (1793) в составе Российской империи.

В 1833 году в вотчинное имение Косин входило 17 деревень, 1260 крепостных крестьян.

Согласно переписи 1847 года - имение, собственность графа Тышкевича, которому принадлежало 1163 крепостных крестьянина. В деревне располагался деревянный хозяйский дом на каменном фундаменте, многочисленные хозяйственные постройки, 3 мельницы, хлебозаготовительный склад, 6 корчм.

В 1847 году - 26 дворов, 186 жителей.

В 1863 году открыто народное училище, для которого в 1865 году построено собственное здание.

В 1865 году на средства прихожан была построена православная Успенская церковь. Приход охватывал 11 деревень, 2226 прихожан, 75 десятин земли. К приходу были приписаны 2 православные церкви на кладбищах.

В 1870 году - село, 82 ревизионные души муж.пола.

В 1886 году  было частным владением, 30 дворов, 230 жителей, имелась православная церковь, церковно-приходская школа, корчма, пивоварня, действовало народное училище (в котором в 1892 году училось 40 детей).

В 1897 году было 64 двора, 424 жителя, 2 кузницы, народное училище, церковь, корчма, в Юрьевской волости Борисовского уезда Минской губернии.

В начале XX века - село, центр Косинской сельской общины, в которую в 1905 входило 31 хозяйство, 483 десятины земли.

В 1909 году в селе было 69 дворов, 392 жителя, в имении - 2 двора, 20 жителей.

После 1917 
В 1917 в село было 77 дворов, 464 жителя.

С февраля по декабрь 1918 оккупирована немецкими войсками, с августа 1919 по июль 1920 - войсками Польши. С 1919 - в составе БССР. На базе народного училища была создана начальная школа. В деревне был организован совхоз "Косинский", работали столярные мастерские №1 и №2. С 20.8.1924 в составе Подонковского сельсовета Лагойского района Минской округи (до 26.7.1930). В 1926 году имелись мастерские: швейная, столярная, кузнечная, по изготовлению овчин. В центре располагалась православная церковь. В 1935 году в совхозе работала пивоварня. С 20.8.1938 - в Минской области. В 1941 было 98 дворов, 425 жителей.

В ВОВ 
В ВОВ с начала июля 1941 по начало июля 1944 была оккупирована, оккупанты спалили 14 домов, убили 11 жителей. 32 жителя погибли на фронте, 5 - в партизанской борьбе. В боях за освобождение деревни в 1944 году погибло 32 сов.воина, среди них Герой Советского Союза Крылов.

После войны 
В 1969 году был 101 двор, 363 жителя.

В настоящее время 
В 2003 году было 196 хозяйств, 572 жителя. С 1.8.2011 - агрогородок. Имеются Дом культуры, библиотека, средняя школа, детсад, отделение связи, Дом быта, магазин, памятник архитектуры - Успенская церковь (1865) .

Примечания 

Агрогородки Логойского района